El apellido Hottinger puede referirse a:
 Baron Jean-Conrad Hottinguer (1764-1841)
 Baron Jean-Henri Hottinguer (1803-1866)
 Baron Rodolphe Hottinguer (1835-1920)
 Baron Henri Hottinguer (1868-1943)
 Baron Rodolphe Hottinguer (1902-1985)
 Hottinger & Cie